«Яи́к» () — общественно-политическое издание города Учалы и Учалинского района Республики Башкортостан Выходит два раза в неделю (по вторникам и субботам) на башкирском языке. Главный редактор — Султанова Римма Рамилевна.

Общая характеристика 
 День выхода — вторник, суббота.
 Формат издания — A3.
 Цветность — черно-белая.

Контент 
Политика, экономика, культура, образование, спорт и предпринимательская деятельность в рамках города и района.

История издания 
 1932: газета учреждена под названием «Ударсы» (башк. «Ударник») как печатный орган Учалинского райкома ВКП(б) и райисполкома Совета народных депутатов, печатается на башкирском языке арабицей и яналифом;
 1934: меняет название на «Шахты Байрағы» (башк. «Знамя шахты»), печатается на башкирском языке, письменность башкирская (кириллическая);
 1935: вновь печатается под первоначальным названием на «Ударсы»;
 1940: газета начинает выходить на башкирском и русском языках под названием «Сталинское знамя»;
 1947: меняет название на «Зауралец», выходит на русском языке;
 1956: меняет название на «Ленинское знамя», вновь становится двуязычной;
 1962: объединяется с газетой «Урал», издаваемой в Белорецке в связи с укрупнением районов Башкирской АССР — Учалинский район был объединён с Белорецким;
 1965: вновь выходит как самостоятельное издание под названием «Серп и Молот» на башкирском и русском языках;
 1992: от издания отделяется районная газета «Учалинская газета» на русском языке. С этого момента газета выходит только на башкирском языке, под современным названием.

Награды 
 2014 год — издание удостоено знака отличия «Золотой фонд прессы-2014»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Газеты на башкирском языке
Газеты Башкортостана
Учалы
Появились в 1932 году в России
1932 год в Башкортостане